Die Dämonen bezeichnet

Romane:
 Die Dämonen (Dostojewski), Roman von Fjodor Dostojewski
 Die Dämonen (Doderer), Roman von Heimito von Doderer
 Die Dämonen (Meißner), Roman von Tobias Meißner

Filme:
 Die Dämonen (1977), vierteilige deutsch-österreichische Koproduktion aus dem Jahr 1977
 Die Dämonen (1988) (Les possédés), französisches Filmdrama des Regisseurs Andrzej Wajda aus dem Jahr 1988
 The Daemons (Kurzfilm) alternativ: Die Dämonen, deutsches Kurzfilmdrama des Regisseurs Alexander Hofmann aus dem Jahr 2002

Siehe auch:
 Daemon (Begriffsklärung)
 Daimon (Begriffsklärung)
 Damon (Begriffsklärung)
 Demon (Begriffsklärung)
 Dämon (Begriffsklärung)
 The Daemons (Begriffsklärung)